Kapla je ime več naselij:
 Kapla na Kozjaku
 Spodnja Kapla
 Zgornja Kapla
 Železna Kapla na avstrijskem Koroškem
 Kapla v občini Tabor